Théâtre du Palais-Royal (1798-1807), salle de spectacles française de Paris ;
 Théâtre des Variétés (1807-) salle de spectacles française de Paris ;
 Théâtre des Variétés (1930-2000) ou théâtre Dominion,  salle de spectacles québécoise de Montréal.